Faringita este inflamația acută sau cronică a mucoasei faringelui. Ea determină, de obicei, durere în gât și febră. Printre alte simptome sunt curgerea nasului, tusea, durerea de cap, vocea răgușită. Simptomele durează de obicei de la trei la cinci zile. Complicațiile pot include sinuzita și otita medie acută. Faringita este de obicei un tip de infecție a tractului respirator.

Majoritatea cazurilor sunt cauzate de o infecție virală. Faringita streptococică afectează aproximativ 30% dintre copii și 10% dintre adulți. Printre cauzele mai puțin frecvente sunt alte bacterii precum gonoreea, ciuperci, substanțe iritante cum ar fi fumul, alergii și boala de reflux gastroesofagian. Examinarea specifică nu este recomandată persoanelor care au simptome clare ale unei infecții virale, cum ar fi o răceală. Altfel, testul rapid pentru detecția antigenului (RAPD) sau tampon gât este recomandată. Alte condiții care pot produce simptome similare sunt epiglotita, tiroidita, abcesul retrofaringian și, ocazional, bolile de inimă.

Antiinflamatoarele nesteroidiene, precum ibuprofenul, pot fi folosite pentru a calma durerea. Lidocaina poate ajuta, de asemenea. Durerea în gât este de obicei tratată cu antibiotice precum penicilina sau amoxicilina. Nu este clar dacă steroizii sunt utili în faringita acută decât poate în cazurile severe.

Aproximativ 7,5% dintre oameni au o durere în gât în orice perioadă de trei luni. Două-trei astfel de perioade pe an nu este un lucru neobișnuit. Acest lucru a dus la 15 milioane de vizite la medic în Statele Unite în 2007. Faringita este cauza cea mai frecventă a durerii în gât. Cuvântul provine de la cuvântul grecesc pharynx ce înseamnă „gât” și sufixul -itis cu sensul „inflamație”.

Clasificare 

Faringita este un tip de inflamație, cauzată cel mai frecvent de o infecție a tractului respirator superior. Ea poate fi clasificată ca acută sau cronică. Faringita acută poate fi catarală, purulentă sau ulcerativă, în funcție de agentul cauzal și de capacitatea imunitară a persoanei afectate. Faringita cronică poate fi catarală, hipertrofică sau atrofică.

Amigdalita este un subtip de faringită. În cazul în care inflamația cuprinde atât amigdalele, cât și alte părți ale gâtului, ea poate fi numită faringoamigdalită. O altă subclasificare este rinofaringita (răceala comună).

Cauze 
Majoritatea cazurilor sunt cauzate de un organism infecțios dobândit prin contact apropiat cu o persoană infectată.

Virale 
Acestea cuprind aproximativ 40-80% din totalul cazurilor infecțioase și pot exista mai multe tipuri de infecții virale.

Bacteriene 
Mai multe bacterii diferite pot infecta gâtul omului. Cele mai frecvente sunt Grupa A streptococcus, dar și Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydophila pneumoniae și Mycoplasma pneumoniae.

Fungice 
Unele cazuri de faringită sunt cauzate de infecții fungice, cum ar fi Candida albicans care provoacă afte bucale.

Non-infecțioase 
Faringita poate fi, de asemenea, cauzată de o iritare mecanică, chimică sau termică, de exemplu aer rece sau reflux acid. Unele medicamente pot produce faringita, cum ar fi pramipexolul și antipsihoticele.

Epidemiologie 
Faringita acuta este cea mai frecventa cauza de durere în gât și, împreună cu tusea, este diagnosticată la peste 1,9 milioane de persoane pe an în Statele Unite ale Americii.

Referințe 

Boli infecțioase
Inflamații
Boli ale căilor aeriene superioare